Liebfrauenturm steht für:
 Liebfrauenturm (Amersfoort)
 Liebfrauenturm (Gouda)
Siehe auch:
Einzeltürme von Liebfrauenkirchen wie:
 Liebfrauenkathedrale (Antwerpen)
 Liebfrauenkirche (Aarschot)
 Liebfrauenkirche (Brügge)